Palissade, vaak Palisade, een aaneengesloten rij van in de grond geslagen palen of staken, die vaak dienstdoet als omheining
 Palisade (hop), een hopvariëteit
 Palissadeparenchym, de laag parenchymcellen onder de bovenepidermis van het bladmoes in de bladeren van planten
 Palisades (band), een Amerikaanse electronicore band

Geografie 
 Palisades (Californië), een groep bergtoppen in de Sierra Nevada in de Amerikaanse staat Californië
 Palisade (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Palisade (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Palisade (Nebraska), een plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Palisade (Nevada), een spookstadje in de Amerikaanse staat Nevada
 Palisades (New York), een gehucht in de Amerikaanse staat New York
 Palisades (Texas), een kleine plaats in de Amerikaanse staat Texas
 The Palisades (Washington D.C.), een wijk in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C.

En ook
 Kentucky River Palisades, een rotsformatie in de Amerikaanse staat Kentucky
 Mississippi Palisades State Park, een natuurgebied in de Amerikaanse staat Illinois
 Pacific Palisades (wijk), een wijk in Los Angeles in de Amerikaanse staat Californië
 Palisade Head, een rotsformatie in de Amerikaanse staat Minnesota
 Palisades Amusement Park, een voormalig pretpark in de Amerikaanse staat New Jersey
 Palisade Glacier, een kleine gletsjer in de Amerikaanse staat Californië
 Palisades Park, een plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
 Palisades Sill, een geologische formatie in de Amerikaanse staten New York en New Jersey
 Palisades Tahoe, een wintersportgebied in de Amerikaanse staat Californië